Pfister är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht Pfister
 Johann Christian Pfister
 Julius Pfister
 Oskar Pfister
 Wally Pfister

Tyska efternamn